Diego Fernández de Velasco, nacido Diego López-Pacheco Téllez-Girón y Gómez de Sandoval  y también conocido como Diego Pacheco Téllez-Girón Fernández de Velasco y Enríquez (Madrid, 8 de noviembre de 1754-París, 11 de febrero de 1811), XIII duque de Frías, fue un aristócrata y político español, de los que en la guerra de la Independencia española optaron por el bando napoleónico y han pasado a la historia con la denominación de afrancesados.

Biografía 

Fue hijo de Andrés Manuel Alonso Téllez-Girón Pacheco y Toledo,  VIII duque de Uceda, conde de Montalbán, caballero del Toisón de Oro, y Gran Cruz de la Orden de Carlos III, y de María Portería Fernández de Velasco y Téllez-Girón, hija del XI duque de Frías. Su madre, al ser mujer no podía heredar los títulos de su padre, por lo que fue  Martín Fernández de Velasco y Pimentel, tío de esta, quien lo hizo en 1771. Al fallecer Martín en 1776 sin descendencia, el siguiente en la rama sucesoria fue el hijo de María, Diego, quien entonces se llamaba Diego López Pacheco Téllez-Girón, cambiando su nombre al recibir los títulos por el mencionado Diego Fernández de Velasco por imposición de las cláusulas del mayorazgo.

Casado en 1780 con Francisca Benavides Fernández de Córdoba, hija de Antonio de Benavides y Saavedra, II duque de Santisteban del Puerto, y de Ana María de la O Fernández de Córdoba, con la que tuvo varios hijos y quedaron cuatro. En 1783 nació su primer hijo varón, que heredó los apellidos originales, llamándose Bernardino Pacheco Téllez-Girón y Benavides, aunque al heredar los títulos tras la muerte de su padre también cambió su nombre, siendo conocido como Bernardino Fernández de Velasco.

Según unas versiones, falleció en el exilio en Francia. Según otras versiones halladas en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid, se hallaba en París como embajador de Napoleón. Se encuentra enterrado en el cementerio de Père-Lachaise de París.

En 1792 fue designado para el influyente, por su cercanía al monarca, cargo cortesano de Sumiller de Corps de Carlos IV de España y, después, fue embajador en Portugal.

A partir de 1808 ocupó altos cargos en la administración como  mayordomo mayor de José I Bonaparte. Fue uno de los principales agentes de la comisión redactora de la carta otorgada conocida como Constitución de Bayona, de 8 de julio de 1808.

Títulos nobiliarios

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Fernández Sarasola, Ignacio. La Constitución de Bayona, (1808). Edit. IUSTEL.   Referencia Iustel: 91907001 ; ISBN 978-84-96717-74-9 Colección Las Constituciones Españolas . 432 pages, (edited November 2007).
 

Condes de Alba de Liste
Afrancesados
Diego Pacheco
Duques de Frías
Duques de Escalona
Marqueses de España
Marqueses de Frechilla y Villarramiel
Marqueses de Villena
Condes de España
Condes de Castilnovo
Condes de Oropesa
Condes de Alcaudete
Girón (familia)
Mayordomos mayores del rey
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nobles de España del siglo XVIII
Nobles de España del siglo XIX
Caballeros de la Orden de Carlos III
Sumilleres de Corps del rey
Condes de Luna (1462)
Nacidos en Madrid
Fallecidos en París
Marqueses del Fresno
06